Longe steht für:
 eine Leine, die zum Longieren eines Pferds verwendet wird
 eine Sicherungstechnik mittels Seilen und Gurten bei artistischen Sportarten wie Trampolin und Akrobatik, siehe Akrobatik #Vermeidung akuter Schäden
 ein Synonym für die Sicherungsschlinge des Klettergurts in der Höhlenforschung, siehe Cowtail
 

Longe bzw. Longé ist der Familienname folgender Personen:

 Clive Longe (1939–1986), britischer Zehnkämpfer
 Diedrich Johann Longé (1779–1863), schwedischer und preußischer Offizier der Marine